Calle del Pacífico - vroegere naam van de Avenida de la Ciudad de Barcelona in Madrid
 Pacífico (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat